Stati Uniti d'America
Grantsville – città della Contea di Garrett, Maryland
Grantsville – città della Contea di Tooele, Utah
Grantsville – capoluogo della Contea di Calhoun, Virginia Occidentale